Municipio de Indian Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Indian Creek (condado de White, Illinois), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Indian Creek (condado de Lawrence, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Indian Creek (condado de Monroe, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Indian Creek (condado de Pulaski, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Pulaski.
 Municipio de Indian Creek (condado de Anderson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Anderson.
 Municipio de Indian Creek (condado de Mills, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mills.
 Municipio de Indian Creek (condado de Monroe, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Monroe.